Siemen ist der Name von geographischen Objekten und Personen.

Siemen ist der Name folgender Orte:
 Siemen (Gusborn), Ortsteil der Gemeinde Gusborn in Niedersachsen
 Groß Siemen, Ortsteil der Stadt Kröpelin in Mecklenburg-Vorpommern
 Klein Siemen, Ortsteil der Stadt Kröpelin in Mecklenburg-Vorpommern

Siemen ist der Familienname folgender Personen:
 Annegret Siemen (* 1957), deutsche Sängerin (Godewind)
 Otto Siemen (1881–1966), deutscher Ingenieur, Erfinder und Fabrikant
 Paul Siemen (1797–1865), Dresdner Stadtrat, Stadtältester, Baumeister und Ratszimmermeister
 Wilhelm Siemen (* 1955), Gründungsdirektor des Porzellanikons – Staatliches Museum für Porzellan

Siemen ist ein Vorname
 Siemen Rühaak

Siehe auch:
Simen